Il doppio del BMW Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Trevor Kronemann e David Macpherson erano i detentori del titolo, ma solo Kronemann ha partecipato in coppia con John-Laffnie de Jager.

de Jager e Kronemann hanno perso nei quarti di finale contro Lan Bale e Stephen Noteboom.

Bale e Noteboom hanno battuto in finale 4–6, 7–6, 6–4 Olivier Delaître e Diego Nargiso.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Stefan Edberg /  Petr Korda (quarti di finale)
 Piet Norval /  Menno Oosting (primo turno)
 John-Laffnie de Jager /  Trevor Kronemann (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

BMW Open 1996
ATP Tour 1996